Osoby o tym nazwisku:
 Józef Madeja – polski pedagog, nauczyciel i wykładowca akademicki
 Piotr Madeja – polski samorządowiec, urzędnik i inżynier elektryk
 Tadeusz Madeja – polski aktor teatralny i filmowy
 Uwe Madeja – niemiecki kajakarz, olimpiczyk